Robert Ballard (ur. 1942) – amerykański oceanograf i geolog morski
 Robert Ballard (ok. 1575–ok. 1650) – francuski kompozytor i lutnista